Борис Васильевич Ерофе́ев (1909—1995) — советский белорусский учёный в области физико-химии.

Биография 
Родился 27 апреля (10 мая) 1909 года в селе Пенделка (ныне Кузнецкий район, Пензенская область) в семье сельского учителя. В 1930 году он окончил МГУ имени М. В. Ломоносова, после чего работал сначала в Московском институте азота, затем в МГУ.

В 1939 году Ерофеев переехал в Минск, где стал работать директором Института химии АН БССР. В 1940 году он защитил докторскую диссертацию и был избран членом-корреспондентом АН БССР. В начале Великой Отечественной войны он был отправлен в эвакуацию, заведовал кафедрой химии Куйбышевского государственного педагогического института, с 1942 года — заведующий лабораторией, заместитель начальника Всесоюзного института авиационных материалов. После освобождения БССР вернулся в Минск. В 1947 году Ерофеев был избран академиком АН БССР, в 1950 году — членом Президиума Академии, а в 1953—1956 годах занимал должность её вице-президента. Член ВКП(б) с 1946 года.

Параллельно с работой в АН БССР продолжал руководить Институтом химии, заведовал кафедрой БелГУ. Избирался депутатом ВС БССР. С 1973 года Ерофеев заведовал лабораторией сначала в Институте торфа, затем в Институте физико-органической химии АН БССР. С 1987 года состоял советником при дирекции того же Института.

Являлся автором более чем 700 научных работ, 87 изобретений, 5 монографий в области химической кинетики, катализа, топохимических реакций, автоокисления органических соединений и физикохимии полимеров..

Умер 24 ноября 1995 года, похоронен на Восточном кладбище Минска.

Награды и премии 
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды (16.09.1945)
 орден «Знак Почёта»
 медали
 заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1979)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за создание и освоение в промышленности отечественного органического стекла, получившего применение для производства прозрачной авиационной брони

Примечания

Литература 
 Ерафееў Барыс Васілевіч // Беларусь: энцыклапедычны даведнік / Рэдкал. Б. І. Сачанка (гал. рэд.) і інш.; Маст. М. В. Драко, А. М. Хількевіч. — Мінск: БелЭн, 1995. — С. 303. — 800 с.: іл. — 5000 экз. — ISBN 985-11-0026-9.

Ссылки 
И. И. Лиштван, В. С. Комаров, Ф. Н. Капуцкий и др. Борис Васильевич Ерофеев (К 90-летию со дня рождения) 
 Ерофеев Борис Васильевич  в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Физикохимики СССР
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР
Заслуженные деятели науки Белорусской ССР
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании